Montalban peut désigner :

  en espagnol et en occitan ;
  en français ;
  en italien ;
  en espagnol.

Patronyme 

 Mia Montalban, chanteuse péruvienne, connue sous le nom de Mia Mont
 Jean-Claude Montalban acteur français.
 Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), romancier, essayiste, poète et journaliste espagnol catalan.